Het Vorstendom Palts-Mosbach, een vorstendom in het Heilige Roomse Rijk tussen 1410 en 1499.
 Het Huis Palts-Mosbach, de dynastie die over dit vorstendom regeerde.